Первое правительство Властимила Тусара — второе чехословацкое правительство после провозглашения государства. Действовало с 8 июля 1919 года по 25 мая 1920 года. Было сформировано после успеха левых на муниципальных выборах (среди чехов 32,5% за социал-демократов и 17,3% за социалистов, среди немцев 47,9% за Немецкую социал-демократическая рабочая партия в Чехословакии). Было правительством левой (так называемой Красно-зелёной коалиции), в которой были представлены «красные» партии (социал-демократы (в состав которых входили и коммунисты) и социалистическая) и «зелёная» партия аграриев. Действовало в период Революционного Национального собрания. Премьер-министром стал социал-демократ Властимил Тусар.

6 декабря 1919 года создано новое министерство — Министерство унификации законов и административной организации, отвечающие за приведение законов и административных правил в различных частях страны к единому виду. Причиной было то, что на части территории действовали ранее австрийские законы Австро-Венгрии, а на другой части — венгерские.

Кабинет подал в отставку после парламентских выборов 1920 года, в результате которых мандат на формирование нового правительства снова получил Властимил Тусар.

Состав правительства

См. также 
 Список правительств Чехословакии

Ссылки 
 Vláda Vlastimila Tusara I. 

Тусара 1